A Helsingborgs IF, teljes nevén Helsingborgs Idrottsförening egy svéd labdarúgócsapat. A klubot 1907-ben alapították. Székhelye Helsingborgban van, jelenleg az első osztályban szerepelnek. A Helsingborgs az eddigi utolsó svéd csapat, amely a BL csoportkörébe jutott, a 2000-01-es szezonban.

Története

Nemzetközi mérkőzések

Jelenlegi keret 
2021. július 17. szerint.

 

 (kölcsönben a Flora-tól)

Kölcsönben

Ismertebb játékosok 

 Gustaf Andersson
 Sven Andersson
 Erik Edman
 Hans Eklund
 Andreas Granqvist
 Andreas Jakobsson
 Ulrik Jansson
 Mattias Jonson
 Knut Kroon
 Marcus Lantz
 Henrik Larsson
 Anders Linderoth
 Mats Magnusson
 Ola Nilsson

 Roland Nilsson
 Magnus Powell
 Rade Prica
 Kalle Svensson
 Razak Omotoyossi
 Claudinei Resende†
 Álvaro Santos
 Atiba Hutchinson
 René Makondele
 Stuart Baxter
 Tarmo Neemelo
 Luton Shelton
 McDonald Mariga

Sikerek 

 Allsvenskan:
 Győztes (6): 1928–29, 1929–30, 1932–33, 1933–34, 1940–41, 1999
 Második (6): 1927–28, 1948–49, 1953–54, 1995, 1998, 2000
 Svenska Mästerskapet:
 Döntős (2): 1914, 1918
 Svenska Cupen:
 Győztes (3): 1941, 1997–98, 2006
 Döntős (2): 1950, 1993–94
 Supercupen:
 Döntős (1): 2007

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal
 Kärnan - hivatalos szurkolói oldal
 Szurkolói oldal
 Bakgatan - Szurkolói oldal 
 Terraceworld - szurkolói oldal 

Svéd labdarúgócsapatok
1907-ben alapított labdarúgócsapatok